Geambașu:
 Călin Geambașu
 Costel Geambașu
 Petre Geambașu

Nume de familie românești